Stichweh ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich August Stichweh (1818–1886), deutscher Färber und Gründer des Chemischen Textilreinigungs-Unternehmens F. A. Stichweh
 Hermann Stichweh (1940–2014), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Klaus Stichweh (* 1936), deutscher Philosoph und Musikwissenschaftler
 Rudolf Stichweh (* 1951), deutscher Soziologe
 Wilhelm Stichweh (1899–1979), deutscher Unternehmer und Kunstmäzen

Siehe auch:
 F. A. Stichweh, Reinigungsunternehmen und Franchise-Geber